Безобразие:
 Безобразие — отталкивающая некрасивая внешность.
  () — мультфильм из серии о Плуто, выпущенный в 1940 году.
  () — британская политическая группировка геев и лесбиянок в Великобритании.